galop (chód) – sposób poruszania się zwierząt czworonożnych
 galop – chód konia
 galop – rodzaj tańca